Cornelis Bloemaert I (ca. 1540-1595), Nederlands beeldhouwer en architect 
 Cornelis Bloemaert II (1603-1692), Nederlands kunstschilder en graveur (kleinzoon van bovengenoemde)